Almeida je lahko:
 Almeida, mesto na Portugalskem
 Almeida (priimek)
 17040 Almeida, asteroid